Сегунда 1975/1976 () — 44-й сезон Второго дивизиона Испании по футболу с момента её создания. В чемпионате приняли участие 20 команд.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 на lafutbolteca.com 

1975/1976
Испания
Испания
Спорт в Испании в 1975 году
Спорт в Испании в 1976 году